O tubarão-quati (Isogomphodon oxyrhynchus) é a única espécie de tubarão do gênero Isogomphodon. É um tubarão de água salobra, relativamente pequeno, chegando a medir 160 cm quando adulto. Habita águas costeiras tropicais no nordeste da América do Sul. É vítima de pesca e comercialização e hoje em dia, essa espécie é extremamente rara e está na beira da extinção.

Taxonomia 
O tubarão-quati foi originalmente descrito pelos biólogos alemães Johannes Peter Müller e Friedrich Gustav Jakob Henle em 1839 como Carcharias oxyrhynchus.

Etimologia 
O nome Isogomphodon oxyrhynchus vem do grego "isos" que significa igual, "gomphos" que significa molar, e "odous" que significa dentes. E também do grego "oxyrrhynchus" que significa "nariz afiado".

Aparência 
O tubarão-quati tem um focinho muito longo, achatado e pontudo, igual o focinho do tubarão-duende; seus olhos são bem pequenos e circulares; seu corpo é robusto, com barbatanas peitorais largas, igual a um remo, que se originam sob a quinta fenda branquial; a sua área dorsal tem uma coloração cinza claro, as vezes com um tom acastanhado ou amarelado; um macho adulto atinge em média 140 cm, e a fêmea 160 cm de comprimento. Mas, há registros não confirmados de espécimes de 200 a 240 cm; o peso máximo já registrado é de apenas 13 quilos. A idade máxima já registrada nessa espécie na natureza é de 12 anos.

Distribuição e hábitat 
Os tubarões-quati habitam águas salobras em costas de climas tropicais no Oceano Atlântico ocidental no nordeste da América do Sul, desde Trindade e Tobago até o norte do Brasil. Podem ser encontrados em profundidades de 0 à 40 metros.

Reprodução 
O tubarão-quati é víviparo, tendo normalmente 4 filhotes em um ninho. No nascimento os filhotes podem chegar a medir de 38 para 41 cm de comprimento.

Estado de conservação 
Os tubarões-quati correm um seríssimo risco de extinção, foram considerados como espécie em perigo crítico pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) desde 2006. A população viva dessa espécie hoje em dia é de aproximadamente apenas 250 pra baixo. Resultado disso tudo, a exploração, pesca e comercialização dos humanos.

Água Doce
Carcharhinidae
Peixes do Brasil
Peixes descritos em 1839
Tubarões